Кубок России по русским шашкам среди женщин 2010 года в быстрой программе прошёл 17 апреля в д/о Колонтаево (Московская область).

Главный судья, международный арбитр Ильенко В. Ф., главный секретарь, арбитр ФМЖД Мельников А. П..

 — Степанида Кириллина

 — Марина Боркова

 — Татьяна Тетерина

Соревнования по русским шашкам в Колонтаево
События 17 апреля
2010 год в шашках